Александр Иванович Алмазов (, с. Замартынье, Тамбовская губерния — 15 марта 1920, Москва) — русский канонист, литургист и церковный историк, ординарный профессор Новороссийского и Московского университетов. Автор многочисленных трудов по православному богословию и богослужению.

Биография 
Родился в семье диакона. Учился в Лебедянском приходском училище (1867—1868), Липецком духовном училище (1868—1874), Тамбовской духовной семинарии (1874—1880), Казанской духовной академии (1880—1884), окончив которую со степенью кандидата, был оставлен на кафедре литургики профессорским стипендиатом. В этот период изучал литургические памятники в Москве и Санкт-Петербурге. 19 мая 1885 года защитил магистерскую диссертацию «История чинопоследований крещения и миропомазания», за которую был удостоен макарьевской премии.

В 1885—1886 годах — преподаватель литургики и гомилетики в Симбирской духовной семинарии. В 1886 году назначен помощником инспектора Казанской духовной академии.

С июля 1887 года — экстраординарный профессор Новороссийского университета по кафедре канонического права. В 1896 году защитил докторскую диссертацию на тему «Тайная исповедь в православной Восточной Церкви: Опыт внешней истории», получил степень доктора церковного права. В 1897 году утверждён в должности ординарного профессора. С сентября 1901 года был секретарём Совета юридического факультета, с ноября 1902 года — деканом факультета. С 1910 годах исполнял обязанности проректора Новороссийского университета; в 1912 году получил звание заслуженного профессора. Осенью 1912 года в звании ординарного профессора занял кафедру истории церкви в Московском университете, а с декабря 1913 года одновременно являлся ординарным профессором Московской духовной академии по кафедре церковного права.

После Октябрьской революции 1917 года Алмазов уехал из Москвы на юг, где формировались белые армии. Три года он прожил в Одессе, став свидетелем поражения белого движения. Алмазов предполагал покинуть Россию вместе с транспортами, эвакуировавшими остатки потерпевших поражение сторонников прежнего режима, однако умер, не успев пережить горечи разлуки с Родиной. Состоял в Одесском отделении Русского собрания, заведовал в нём научно-литературными заседаниями. С июля 1919 года читал лекции и вёл практические занятия по религии древних греков.

Сочинения 
 История чинопоследований Крещения и Миропомазания (I—XIX века). — Казань, 1884. — 782 с.
 Сведения о храмах и богослужении Русской Церкви по сказаниям западных иностранцев XVI—XVII вв. // Православный собеседник. — 1887. — № 2, 4, 6-8.
 Сообщения западных иностранцев XVI—XVII вв. о совершении таинств в Русской Церкви. — Казань, 1900
 Краткий курс церковного права: Лекции, читанные в императорском Новороссийском университете. — Одесса, 1889;
 Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви: Опыт внешней истории. Одесса, 1894. 3 т.;
 Том 1.
 Том 2.
 Том 3.
 К истории молитв на разные случаи: (Заметки и памятники). — Одесса, 1896;
 Сословно-профессиональные характеристики в пословицах русского народа. — Одесса, 1897;
 Вступление в брак: (Очерк народного воззрения по пословицам и поговоркам). — Одесса, 1898;
 Врачевальные молитвы: (К материалам и исследованиям по истории рукописного русского Требника). — Одесса, 1900;
 Апокрифические молитвы, заклинания и заговоры (К истории византийской отреченной письменности). — Одесса, 1901;
 Чин над бесноватым: (Памятник греческой письменности XVII в.) — Одесса, 1901;
 Законоправильник при русском Требнике: Критическо-библиографический очерк по поводу книги А. С. Павлова «Номоканон при Большом Требнике». — , 1902;
 Неизданные канонические ответы Константинопольского Патриарха Луки Хрисоверга и митрополита Родосского Нила. — Одесса, 1903
 Алмазов А.И. Разрешение душевно-больного. - 1903
 Канонические ответы Иоасафа, митрополита Ефесского: (Малоизвестный памятник права Греческой Церкви XV в.): Текст и перевод с предварительным очерком и примечаниями. — Одесса., 1903;
 Испытание освящённым хлебом: (Вид «Божьего суда» для обличения вора): Греческий устав совершения его по рукописи XVII в., с кратким историческим очерком). — Одесса, 1904;
 Святые — покровители сельскохозяйственных занятий: (Из истории относящихся к ним греческих последований). — Одесса, 1904;
 Издание профессором А. С. Хахановым Номоканона Иоанна Постника в грузинском переводе: Критические заметки. — Одесса, 1906;
 Канонарий монаха Иоанна: (К вопросу о первоначальной судьбе номоканона Иоанна Постника). — Одесса, 1907;
 Проклятие преступника псалмами (Ψαλμοκατάρα): К истории суда Божиего в Греческой Церкви. — Одесса, 1912.
 Умершие под церковным отлучением. (Из истории отношений греческой церкви к народному верованию в вурдалаков). — Сергиев Посад, 1915.
Написал ряд статей для Православной богословской энциклопедии.

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 5005 (формулярный список, 1918)

Ссылки 
 Биография и труды А. И. Алмазова на интернет-портале Азбука веры
 Смолин М. Биография // «Большая энциклопедия русского народа»
 

Историки церкви
Члены Русского собрания
Православные богословы
Выпускники Тамбовской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Кандидаты богословия
Профессора Московской духовной академии
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Авторы Православной богословской энциклопедии
Выпускники Липецкого духовного училища